Fond du Lac (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin.
 Fond du Lac (rivier), een rivier in Canada.
 Fond du Lac County, een county in de Amerikaanse staat Wisconsin.
 North Fond du Lac, een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin.